Стокгольмский союзный договор:

 Стокгольмский союзный договор (1724)
 Стокгольмский союзный договор (1791)

История Стокгольма